Goldstream steht für:
 Goldstream Provincial Park, der kanadischen Provinz British Columbia
 Goldstream Peak, Berg im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Goldstream River
 Goldstream Creek, in Zentral-Alaska